Metabool syndroom.
 Cardiaal syndroom X.
 een nog niet geïdentificeerde zeldzame ziekte zoals die van Brooke Greenberg.